Punta de la Galera (la Morera de Montsant), cim dels municipis de la Morera de Montsant i Ulldemolins a la comarca del Priorat
 Punta de la Galera (Roses), cim del municipi de Roses a la comarca de l'Alt Empordà
 Punta de la Galera (Torredembarra): cim del municipi de Torredembarra a la comarca del Tarragonès
 Punta de la Galera (Torroella de Montgrí), prolongació de la Meda Gran a l'arxipèlag de les Medes (Torroella de Montgrí, Baix Empordà)